

Geografia 
 Kohler – villaggio della Contea di Sheboygan, Wisconsin
 Ghiacciaio Kohler – ghiacciaio della costa di Walgreen, nella Terra di Marie Byrd

Persone
 Estelle Kohler – attrice britannica
 Josef Kohler – giurista tedesco
 Jürgen Kohler – calciatore e allenatore tedesco
 Kaufmann Kohler – rabbino e teologo tedesco
 Martin Kohler – ciclista su strada svizzero
 Walter J. Kohler Sr. – imprenditore e politico statunitense
 Michael Kohler – compositore e produttore discografico statunitense
 Walter Jodok Kohler Senior (1875-1940) – imprenditore e politico statunitense
 Walter Jodok Kohler Junior (1904-1976) – imprenditore e politico statunitense

Altro
 C/1977 R1 Kohler – cometa
 Kohler – azienda manifatturiera statunitense

Pagine correlate
 Köhler